Николь Криз (; родилась 13 декабря 1983 года в , Австралия) — австралийская теннисистка.
 Победительница 25 турниров ITF (2 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Николь зовут Майк и Сейджа.

Австралийка в теннисе с шести лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (35)

Победы (23)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Австралии